Cruïlles (vila), vila del Baix Empordà que forma part del municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, del qual n'és el centre administratiu
 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, municipi de la comarca del Baix Empordà, format el 1973 mitjançant la unió dels municipis de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura
 Baronia de Cruïlles, jurisdicció senyorial que comprenia la vila de Cruïlles i Sant Joan de Salelles, Santa Pellaia i Sant Cebrià dels Alls
 Casa Cruïlles o Torre Cruïlles edifici modernista de l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch 
 Castell de Cruïlles, edifici a la vila de Cruïlles de la que, avui dia, només en resta la torre de l'homenatge
 Castell de Cruïlles (Aiguafreda), casal fortificat al municipi d'Aiguafreda (Vallès Oriental) 
 Muralles de Cruïlles, recinte murat de la vila de Cruïlles (Baix Empordà) 
 Serra de Cruïlles, serra al municipi de Gombrèn, a la comarca del Ripollès 
 Santiago de Cruïlles de Peratallada i Bosch (Barcelona 1919- 1999) fou marquès de Castell de Torrent i baró